VLJ steht für:
 Very Light Jet, Typus eines sehr leichten Strahlflugzeugs
 Valljet (ICAO-Code), französische Businesschartergesellschaft

Abkürzung